Jacklin ist der Familienname folgender Personen:

 Paula Jacklin (* 1957), englische Dartspielerin
 Tony Jacklin (* 1944), britischer Golfer